Leuze steht für:

 Bielomatik Leuze GmbH + Co. KG, ehemaliger Hersteller von Sondermaschinen mit Sitz in Neuffen
 Leuze, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich
 Leuze electronic GmbH + Co. KG, Hersteller von Industriesensorik mit Sitz in Owen
 Leuze-en-Hainaut, Gemeinde in der Provinz Hennegau, Belgien
 Mineralbad Leuze, Schwimmbad mit Mineralwasser in Stuttgart-Ost
 Somme-Leuze, Gemeinde in der Provinz Namur, Belgien

Leuze als Familienname folgender Personen:

 Christoph Adolf Leuze, württembergischer Industrieller, siehe Konrad Hornschuch AG
 Dieter Leuze (1933–2022), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Eduard Leuze (1906–1973), deutscher Politiker (FDP/DVP)
 Julie Leuze (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Oskar Leuze (1874–1934), deutscher Althistoriker
 Reinhard Leuze (* 1943), evangelischer Theologe
 Ruth Leuze (* 1936), ehemalige Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Leutze